Пчиньский округ () — округ в юго-восточной части Сербии, относится к статистическому региону Южная и Восточная Сербия, находится на границе с Болгарией и Северной Македонией.

Общины 
Пчиньский округ включает 7 общины, которые объединяют 363 населённых пункта.

Население 
На территории округа проживает 132 601 сербов (83,4 %), 13 826 цыган (8,7 %), 7287 болгар (4,6 %) и другие народы (2011).

Населённые пункты 

<div align="center">

Примечания 

Округа Сербии